Wessington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wessington, Derbyshire, ort i England,

USA 

 Wessington (ort), South Dakota, Beadle County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar